Rezultati Nacionalno prvenstva ZDA 1944 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Pauline Betz je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
 Pauline Betz (prvakinja)
 Margaret Osborne (finale)
 Louise Brough (polfinale)
 Dorothy Bundy (polfinale)
 Mary Arnold (četrtfinale)
 Doris Hart (četrtfinale)
 Virginia Kovacs (četrtfinale)
 Patricia Todd (drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Sklici 

Ženske posamično
1944